Nerlich ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nerlich (* 1979), deutscher Regisseur
 Andreas Georg Nerlich (* 1957), deutscher Pathologe und Mumienforscher
 Christian Friedrich Nerlich (1807–1878), deutscher Maler der Romantik, siehe Friedrich Nerly
 Daniel Nerlich (* 1979), deutscher Schauspieler
 Elias Nerlich (* 1997), deutscher Livestreamer, Webvideoproduzent und E-Sportler
 Fabienne Nerlich, deutsche Leichtathletin
 Georg Nerlich (1892–1982), deutscher Maler
 Günter Nerlich (* 1926), deutscher Redakteur und Auslandskorrespondent
 Heinz Nerlich, deutscher Politiker (NDPD)
 Johann Friedrich Nerlich († nach 1854), deutscher Orgelbauer
 Marcel Nerlich (1931–1986), österreichischer Schriftsteller und Maler, siehe Jan Rys
 Matthias Nerlich (* 1972), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Nerlich (* 1939), deutscher Romanist
 Michael Nerlich (Mediziner) (* 1953), deutscher Orthopäde und Unfallchirurg
 Werner Nerlich (1915–1999), deutscher Maler

Nerlich steht für:
 Nerlich (Band), eine ehemalige, finnische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Nehrlich